Název Bělský potok má více vodních toků:

 Bělský potok (přítok Javornického potoka) (ID 10185387) – pravostranný přítok Javornického potoka v okrese Rychnov nad Kněžnou – (HEIS ID 103040000100)
 Bělský potok (přítok Jílovského potoka) (ID 10102222) – levostranný přítok Jílovského potoka v okrese Děčín – (HEIS ID 145210000100)
 Bělský potok (přítok Svitavy) (ID 10200873) – pravostranný přítok Svitavy v okrese Svitavy
 Bělský potok (přítok Starobělského potoka) (ID 10215249) – levostranný přítok Starobělského potoka v okrese Ostrava-město
Bělský potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok řeky Bystřice v okrese Olomouc